Honeyz (film), een Nederlandse film van Tom Six
Honeyz (band), een Britse popgroep